

Долиці — гміна в Старгардському повіті Західнопоморського воєводства
 Долиці — село в гміні Долиці Старгардського повіту Західнопоморського воєводства
 Долиці — село в гміні Добжани Старгардського повіту Західнопоморського воєводства